La saison 2000-2001 du Championnat de Bosnie-Herzégovine de football était la  du championnat national de première division mais c'est la première saison comprenant toutes les équipes composant la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (croates et bosniaques) au sein d'une seule et même poule (auparavant, Croates et Bosniaques disputaient des championnats séparés). En effet, les équipes de la Republika Srpska (république serbe de Bosnie) refusent encore de participer à un championnat commun et disputent leur propre compétition. Pour pouvoir organiser un championnat à 16 clubs la saison prochaine, les 8 derniers du classement sont relégués en fin de saison et remplacés par les 2 meilleurs clubs de Prva Liga.

Le FK Zeljeznicar Sarajevo, remporte la compétition en terminant en tête du championnat-marathon (42 journées), en devançant de 7 points le tenant du titre, le NK Brotnjo et de 10 points le FK Sarajevo. C'est le  de champion de Bosnie-Herzégovine du club, après celui remporté en 1998. Le Zeljeznicar réalise même le doublé en battant le FK Sarajevo en finale de la Coupe de Bosnie-Herzégovine.

Les 22 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Bosnie-Herzégovine de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Bosnie-Herzégovine de football
Bosnie-Herzégovine
2000 en Bosnie-Herzégovine
2001 en Bosnie-Herzégovine